Петербургский форштадт — название исторических предместий в различных городах бывшей Российской империи.

 Петербургский форштадт — историческое предместье Выборга.
 Петербургский форштадт — историческое предместье Петергофа.
 Петербургский форштадт — историческое предместье Риги.